

Aziende 
 Innocenti – azienda meccanica italiana, fondata a Milano dal toscano Ferdinando Innocenti

Persone 
 Innocenti – cognome italiano
 Adriana Innocenti – attrice e regista teatrale italiana
 Antonio Innocenti – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Antonio Innocenti – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Bruno Innocenti – scultore italiano
 Camillo Innocenti – pittore italiano
 Duccio Innocenti – calciatore italiano
 Fabio Innocenti – pallavolista italiano
 Ferdinando Innocenti – industriale italiano, fondatore della omonima azienda meccanica
 Giovanni Innocenti – calciatore italiano
 Giuseppe Innocenti – funzionario e politico italiano
 Luigi Innocenti – imprenditore italiano
 Marco Innocenti – olimpionico di tiro a segno italiano
 Marco Innocenti – scrittore e sceneggiatore italiano
 Marzio Innocenti – ex rugbista, allenatore di rugby e dirigente sportivo italiano
 Paulo Innocenti – calciatore brasiliano di origini italiane, naturalizzato italiano
 Renzo Innocenti (1950) – politico italiano
 Riccardo Innocenti – ex calciatore italiano
 Roberto Innocenti – illustratore italiano
 Tullio Innocenti – politico italiano